

A 2011-es népszámlálás adatai 
Románia tízezer főnél nagyobb lakónépességű települései a 2011-es népszámlálás végleges adatai szerint, a Nemzeti Statisztikai Intézet közleménye alapján.

A települések román neve után zárójelben a magyar nevük szerepel. Ahol nincs zárójel, a román és a magyar településnév megegyezik.

Népességváltozás

Lásd még 
 Románia városainak listája

Jegyzetek

Források 
 Recensământul populației și locuitorilor 2011, Rezultate finale: Tab8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune. Hozzáférés: 2013. július 10.
 

 
Közigazgatási rekordok
Romániával kapcsolatos listák